The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 (hangeul: 화양연화 pt.2; RR: Hwayang-yeonhwa pt.2) est le quatrième mini-album du boys band sud-coréen BTS et la deuxième partie de leur « HYYH Trilogy ». L'EP est sorti le . Il est sorti en deux versions différentes contenant chacune neuf titres dont la piste principale, Run.

Liste des pistes

Historique de sortie

Ventes et certifications

Notes et références

Liens externes
 
 

EP sorti en 2015
Album de BTS